Capmany (Girona), een gemeente in de Spaanse provincie Girona
 Maria Aurèlia Capmany i Farnés (1918-1991), Catalaans schrijfster en dramaturge